Santa Maria, Szűz Máriának olasz, spanyol, portugál és katalán elnevezése
 Santa Maria, Kolumbusz Kristóf hajója, amellyel felfedezte Amerikát
 Santa Maria, a Neoton Familia könnyűzenei együttes slágere
 Santa Maria, Guido és Maurizio de Angelis dala
 Santa Maria, argentin katolikus televízióadó

Földrajzi nevek
 Santa Maria, az Azori-szigetekhez tartozó sziget
 Santa Maria, város az Amerikai Egyesült Államokban, Kaliforniában
 Santa Maria, város a Zöld-foki Köztársaságban
 Santa Maria, község Brazíliában, Rio Grande do Norte államban
 Santa Maria, község Brazíliában, Rio Grande do Sul államban
 Santa Maria, közigazgatási régió Brazíliában, a Szövetségi kerületben
 Santa Maria Val Müstair vagy Santa Maria im Münstertal, község Svájc Graubünden kantonjában

 Santa María, vulkán Guatemalában
 Santa María, település Argentínában, Buenos Aires tartományban, Coronel Suárez partidóban
 Santa María, település Argentínában, Catamarca tartományban, Santa María megyében
 Santa María, község Chilében, San Felipe de Aconcagua tartományban
 Santa María, folyó Mexikóban